Kylie: Live in New York е концертен албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните

Оригинален тракрист 
 Overture – 1:40
 Light Years – 4:20
 Speakerphone – 4:46
 Come Into My World – 3:55
 In Your Eyes 3:22
 Everything Taboo Medley (Shocked, What Do I Have to Do?, Spinning Around) – 9:18
 Like a Drug – 4:49
 Boombox/Can't Get Blue Monday Out of My Head – 5:03
 Slow – 6:21
 2 Hearts – 4:18
 Red Blooded Woman/Where the Wild Roses Grow – 4:44
 Heart Beat Rock – 2:14
 Wow – 3:01
 White Diamond Theme – 2:09
 White Diamond – 3:11
 Confide in Me – 4:47
 I Believe in You – 3:03
 Burning Up/Vogue – 3:20
 The Loco-Motion – 4:56
 Kids – 5:00
 In My Arms – 4:09
 Better the Devil You Know – 4:42
 The One – 4:27
 I Should Be So Lucky – 3:55
 Love at First Sight – 6:40

iTunes бонус 
 Light Years (студио версия) – 4:47
 Speakerphone (студио версия) – 5:35
 Come Into My World (студио версия) – 3:54

ASDA promotional sampler 
 Come Into My World – 3:54
 Slow – 4:21
 Wow – 3:01
 Better the Devil You Know – 4:42
 Love at First Sight – 6:40

Performance 
 In Your Eyes – 3:21
 Wow – 3:11
 Love at First Sight – 4:51
 I Believe in You – 3:00
 "Boombox/Can't Get Blue Monday Out of my Head" – 4:56
 Too Much – 3:17
 Slow – 4:25
 In My Arms – 3:51
 Speakerphone – 4:47
 Come Into My World – 3:40
 Like a Drug – 4:52
 Light Years – 4:22

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2009 година